Владимир Фёдорович Стрельцов: Стрельцов, Владимир Фёдорович (1909—1978) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Стрельцов, Владимир Фёдорович (род. 1953) — советский хоккеист.